Norbert Nowak ist der Name folgender Personen:

* Norbert Nowak (Handballspieler, 1955) (* 1955), deutscher Handballspieler
 Norbert Nowak (Handballspieler, 1967) (* 1967), deutscher Handballspieler